Августівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Августівська сільська рада — Одеська область, Біляївський район
 Августівська сільська рада — Тернопільська область, Козівський район